Loncin ist die Bezeichnung für

 Fort Loncin, ein Befestigungswerk um die belgische Stadt Lüttich
 Échangeur de Loncin, ein Autobahnkreuz in der Nähe von Lüttich
 Loncin (Motorrad), chinesischer Hersteller von Motoren und Motorrädern